Алексе́й Анато́льевич Евтуше́нко (24 декабря 1957, Дрезден, ГДР) — советский и российский писатель-фантаст, поэт (Львовская Поэтическая Школа, Заозёрная школа (Ростов-на-Дону), карикатурист, автор и исполнитель собственных песен, сценарист.

Биография 
Родился 24 декабря 1957 года в городе Дрезден, Германия.

В 1975 году окончил среднюю школу в городе Кушка (Туркмения) и в том же году поступил в Львовский политехнический институт на факультет архитектуры. Окончил его в 1980 году.

В 1980 году приехал в город Ростов-на-Дону по распределению. С 1980 по 1985 год работал архитектором и художником-монументалистом в различных организациях.

С 1979 года — в литературе.

С 1985 года — в журналистике.

С 1985 по 1988 год работал в газете «Вечерний Ростов».

С 1988 по 1999 год — в газете «Наше время» (бывшая газета «Комсомолец»).

Лауреат фестивалей авторской песни «Большой Донбасс» и «Эсхар». 

В 1999-м году переехал в Москву.

Опубликовал в различных изданиях страны десятки статей и сотни карикатур и рисунков.

Лауреат премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев») за 1999 год, как лучший художник-карикатурист.

Книга стихов «Избавление» — 1991 год, «Ростиздат».

Книга стихов «Третья твердь» — 1996 год, издательство «Гефест», Ростов-на-Дону.

Романы: «Отряд», «Древнее заклятье», «Под колёсами — звёзды» и другие, а также десятки рассказов — все в издательстве ЭКСМО-ПРЕСС, г. Москва, а также в журналах «Если» и «Реальность фантастики»).

Первая публикация в жанре фантастики: рассказ «Сеня и спекулянт» (февраль 1991 года, литературное приложение к газете «Наше время» «Массаракш! Мир наизнанку», г. Ростов-на-Дону).

Женат, имеет сына.

Сценарий полнометражного художественного фильма «Гони, Анюта!» (журнал «Синопсис и сценарий» № 12 2008 год).

Член Союза российских писателей с 1994 года.

Список произведений 
 Древнее заклятье (2000, повесть)
 Под колёсами — звёзды (Отвези меня домой) (2001)
 Человек-Т, или Приключения экипажа «Пахаря» (2003)
 Пока Земля спит (2010)
 Колдун и Сыскарь (2011)
 Минимальные потери (2012)
 Танкист (2014)
 Сдвиг (2017)
 Вечная кровь (2019)
 Все небеса Земли (2020)
 Бесконечная страна (2020)

Отряд (цикл) 
 1. Отряд (2000)
 2. Отряд-2 (2002)
 3. Отряд-3. Контрольное измерение (2004)
 Хранители Вселенной (подцикл)
 1. Стража Реальности (2007)
 2. Солдаты Вечности (2008)
 4. Отряд-4. Битва за небеса (2009)
 5. Отряд-5 (2016)

Охота на Актеона (цикл) 
 1. Охота на Актеона (2005)
 2. Ловушка для Артемиды (2006)

Рассказы 
 Сеня и спекулянт (1991)
 Быть человеком (2000)
 До встречи! (2000)
 И началась игра (2000)
 Пара пустяков (2000)
 Проблема суверенитета (2000)
 Бег петуха (2001)
 Спаситель мира (2001)
 Умелец (2001)
 Челобитная (2001)
 Кто не спрятался (2002)
 Ни дня без сенсации (2002)
 Пёс (2002)
 Сетевой (2002)
 Беглец (2003)
 Девушка из «Сфинкса» (2003)
 Откровение Буцинанта (2003)
 Тараканья история (2003)
 Имя для героя (2004)
 Мальчик и облака (2004)
 Ночной тариф (2004)
 Слуга (2004)
 Кедровая шишка (2005)
 Игрушка (2006)
 Пастух (2007)
 Сквозь пелену (2008)
 Дракон для принцессы (2010)
 Долина (2011)
 Бой на вылет (2012)
 Право на кровь (2012)
 Сделка (2019)
 Сошедшие в Сатурн (2019)
 Мусорщики (2020)
 Тяготение (2021)
 Дорога сквозь время

Сборники стихов 
 Избавление (1991), «Ростиздат», Ростов-на-Дону
 Третья твердь (1996), «Гефест», Ростов-на-Дону
 Время жизни (2020), «DELIBRI», Москва

Ссылки 
 Алексей Евтушенко — «Лаборатория Фантастики»
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000441768472
https://vk.com/id91312023
https://www.youtube.com/watch?v=dmCGm4l2T4k
https://aevtushenko.wixsite.com/website

Персоналии:Москва
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты России
Выпускники Львовской политехники
Писатели России XXI века
Архитекторы Ростова-на-Дону
Писатели Ростова-на-Дону